Crânae foi uma filha do rei Cranau, de Atenas.

Cranau era autóctone (nascido da terra), e casou-se com a lacedemônia Pédias, filha de Mines, com quem teve três filhas: Crânae, Cranacme e Átide.

Anfictião, o segundo filho de Deucalião e Pirra, ou outro autóctone, casou-se com uma filha do Rei Cranau de Atenas, e depois o derrubou, tornando-se rei. Segundo William Smith, a filha de Cranau e esposa de Anfictião era Crânae.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro com alguma extrapolação (conforme o texto acima, em pontilhado)

Mitologia grega